Руджі () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Пелтініш.
 Руджі () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Турчинешть.